Colnaghi steht für:

 Colnaghi (Kunstgalerie), Kunstgalerie in London
 Luca Colnaghi (* 1999), italienischer Radrennfahrer